Новосергиевское сельское поселение — муниципальное образование в составе Крыловского района Краснодарского края России. 

В рамках административно-территориального устройства Краснодарского края ему соответствует Новосергиевский сельский округ.

Административный центр — станица Новосергиевская.

Население

Населённые пункты 
В состав сельского поселения (сельского округа) входят 3 населённых пункта:

Экономика 
В районе находятся: торговых точек — 17; крестьянско-фермерских хозяйств — 104; личных хозяйств — 1 083.

Примечания

Ссылки 
 Новосергиевское поселение на сайте Крыловского района

Муниципальные образования Крыловского района
Сельские поселения Краснодарского края